Villa Johanna (Lochristi), monumentaal woonhuis in de Vlaamse gemeente Lochristi
Villa Johanna (Nieuwegein), rijksmonumentaal woonhuis in de Nederlandse gemeente Nieuwegein
Villa Johanna (Oss), rijksmonumentaal woonhuis in de Nederlandse gemeente Oss, heden Museum Jan Cunen